Брайрклифф-Мэнор ( ) — деревня в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США.

География 
Брайрклифф-Мэнор расположен в юго-восточной части штата на реке Гудзон. Брайрклифф-Мэнор частично находится на территории города Оссининг, а частично на территории города .

Демография

Ссылки 
 Официальный сайт города

Населённые пункты округа Уэстчестер